Кубок Кировской области по футболу — ежегодный кубковый турнир, проводящийся в рамках Четвёртого дивизиона России по футболу среди любительских команд Кировской области.

Структура проведения 
Турнирная система плей-офф остаётся неизменной из года в год, однако в связи с непостоянным количеством участников, кубок каждый сезон стартует с разной стадии.

Финалы кубка

См. также 
 Чемпионат Кировской области по футболу

Примечания 

К
Региональные футбольные турниры России